Piper (geslacht), het plantengeslacht waartoe de witte en zwarte peper behoren
Piper Aircraft, een Amerikaanse vliegtuigfabrikant
Piper (2016), een korte animatiefilm van Pixar
Piper (automerk), een Australisch automerk
Piper (topvoetballer), bijnaam voor de rots in de branding in de verdediging van S.K. Terjoden - Welle